Margon, ancienne commune française d'Eure-et-Loir
 Margon, commune française de l'Hérault

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France